Hochbrucker ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hochbrucker (1733–1800), deutscher Harfenist, Harfenlehrer und Komponist
 Coelestin Hochbrucker (1727–1809), deutscher Harfenist, Organist und Komponist
 Jacob Hochbrucker (1673–1763), deutscher Harfenbauer (auch als Georg Hochbrucker bekannt)
 Simon Hochbrucker (1699–1750), deutscher Harfenist und Komponist